Molekulska formula -{C15H14O3}- se može odnositi na:

 Fenoprofen
 Equol
 Lapahol
 Leukoantocijanidin
 4-Metoksiresveratrol
 Pinostilben